Dům U Modré růže je název dvou domů v Praze na Starém Městě:

Dům U Modré růže (Rytířská), čp. 403, Rytířská 16
Dům U Modré růže (Králodvorská), čp. 663, Králodvorská 13, Jakubská 11